Boutal ist der Familienname folgender Personen:

 Pauline Boutal (1894–1992), kanadische Malerin, Designerin, Theaterleiterin
 Samuel Boutal (* 1969), französischer Fußballspieler